Sur place ou à emporter, album d'Aldebert (2003).
 Sur place ou à emporter (Fries with That ), série TV avec Arthur Holden et Tim Rozon (2004)